Чанчуньский вокзал () — станция Цзинхаской, Хадаской, Чаньтуской и Чаньбайской железной дороги. Расположена в городе Чанчунь, провинции Цзилинь.

История 
Открыта в 1907 году. Новый вокзал построен в 1994 году.

Примечания 

Железнодорожные станции Китая